Ndione peut faire référence à :
 Abasse Ndione (né en 1946), écrivain sénégalais.
 Abdoulaye Fodé Ndione, poète et nouvelliste sénégalais.
 Mamadou Ndione (1966-), écrivain sénégalais.
 Elene Marie Ndione (Bes du Naak), députée du Sénégal (2012-)